Бори́с Кругло́в: Круглов, Борис Викторович (1897—1937) — видный военачальник Гражданской войны.
 Круглов, Борис Семёнович (1928 — ?) — регулировщик завода «Водтрансприбор», Герой Социалистического Труда (1978).